Le terme brave peut désigner :

Cinéma 
 , film américain de Johnny Depp sorti en 1997 ;
 , film américain de Richard Stanley sorti en 1994 ;
 , titre original de Rebelle, film d'animation de Mark Andrews et Brenda Chapman sorti en 2012.

Télévision 
 The Brave, série télévisée de 2017.

Musique

Chanson 
 , chanson d'Idina Menzel présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Josh Groban présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kelis présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sara Bareilles présente sur l'album  sorti le .

Album 
 , album de Patrick Doyle sorti le , bande originale de Rebelle ;
 , album de sorti le  ;
 , album de Jennifer Lopez sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 Brave, album de Marillion sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Toponyme 
 Brave, une census-designated place de Pennsylvanie, aux États-Unis.

Autres 
 Brave, navire corsaire français lancé en 1797 (voir : ) ;
 Braves de Boston, ancien nom d'une franchise de baseball de la Ligue majeure de baseball, située initialement à Boston, ensuite à Milwaukee puis à Atlanta avec le nom actuel de Braves d'Atlanta (en anglais, Atlanta Braves) ;
 Braves de Boston, franchise professionnelle de hockey sur glace de la Ligue américaine de hockey située à Boston :
 Brave, navigateur web orienté vers le respect de la vie privée, disponible sous Windows,  et Linux mais aussi sur smartphones ;
 Brave, un moteur de recherche.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de titre